Cruikshank (auch Cruikschank) ist der Familienname folgender Personen:

 Dale Cruikshank, US-amerikanischer Astronom
 George Cruikshank (1792–1878), britischer Karikaturist und Illustrator
 Isaac Cruikshank (1764–1811), schottischer Maler und Karikaturist 
 Lucas Cruikshank (* 1993), US-amerikanischer Schauspieler
 Marcus Henderson Cruikshank (1826–1881), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Robert Cruikshank (1789–1856), britischer Karikaturist, Illustrator und Miniaturporträtmaler
 William Cruikshank (um 1745 – um 1805), englischer Militärarzt und Chemiker, siehe William Cruickshank
 William Cumberland Cruikshank (1745–1800), britischer Anatom

Siehe auch:

 Cruickshank
 Crookshank